Ride It (Regard), single uit 2019 van DJ Regard 
Ride It (Geri Halliwell), single van Geri Halliwell